

Слюдянка — річка в Алтайському краї, ліва притока Ануя
 Слюдянка — місто, районний центр, Іркутська область
 Слюдянка — село, Усть-Калманський район, Алтайський край

Див. також 
 Верх-Слюдянка